Сен-Марселлен — кантон во Франции, департамент Изер
 Сен-Марселлен — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Марселлен — сорт французского сыра

См. также 
 Сен-Марселлен-ан-Форе — коммуна во Франции, департамент Луара
 Сен-Марселлен-де-Кре — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Сен-Марселлен-ле-Везон — коммуна во Франции, департамент Воклюз